Маго́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Магони, Лара (род. 1969) — итальянская горнолыжница.
 Магони, Паолетта (род. 1964) — итальянская горнолыжница.